Pinzón (illa), illa de l'arxipèlag de les Illes Galápagos, Equador
 Marquesat de Casa Pinzón, títol nobiliari pontifici creat el 1927 pel Papa Pius XI a favor de Rafael del Rio i del Val, Pinzón i Escobar 
 Biografies:
 Germans Pinzón, tres membres de la família Pinzón de Palos de la Frontera (Huelva), de finals del  i començaments del XVI, que van participar en el 1r viatge de Cristòfor Colom, que va tenir com a resultat el descobriment d'Amèrica
 Francisco Martín Pinzón (Palos de la Frontera, ~ 1445 - ~1502), navegant i explorador espanyol, codescobridor d'Amèrica 
 Martín Alonso Pinzón (Palos de la Frontera, 1441 - 1493) fou un navegant i explorador espanyol, codescobridor d'Amèrica 
 Vicente Yáñez Pinzón (Palos de la Frontera, Huelva, ~1462 - 1514), navegant i explorador espanyol, codescobridor d'Amèrica i el primer navegant europeu que va arribar al Brasil 
 Jesús Pinzón Urrea (Bucaramanga, 1928 - Bogotà, 2016), músic, compositor i director de música i orquestra colombià, reconegut per compondre cançons indígenes i líriques.